Swift steht für:
 Swift (Familienname), Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Swift, Objekt Store im Cloud Computing System „OpenStack“, siehe OpenStack#Object Storage (Swift)
 Swift (Programmiersprache), von Apple entwickelte Programmiersprache
 Swift-Hohenberg-Gleichung
 HSV-2 Swift, Hochgeschwindigkeits-Katamaran der US Navy
 Suzuki Swift, Kleinwagen von Suzuki
 Swift (Satellit), Forschungssatellit zur Beobachtung von Gammablitzen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Swift (Illinois)
 Swift (Minnesota)
 Swift (Missouri)
 Swift (Ohio)
 Swift (Tennessee)
 Swift (Texas)
 Swift (Washington)
 Swift Falls (Minnesota)
 Swift River (Massachusetts)
 Swift River (Yukon), ein Ort
 Swift Run (Virginia)
 Swift Trail Junction (Arizona)
 Camp Swift, militärische Einrichtung in Texas

geografischer Objekte:
 Swift (Avon), Fluss in England
 Swift River, Name mehrerer Flüsse
 Swift Fork, Fluss in Alaska
 Swift (Jamaika), Fluss in Jamaika
 Swift-Talsperre in Washington
 Dammbrüche Swift und Lower Two Medicine, zwei Talsperren in Montana
 Swift Bay, Bucht der James-Ross-Insel in der Antarktis
 Swift-Gletscher, Gletscher auf der James-Ross-Insel in der Antarktis
 Swift Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

astronomischer Objekte:
 (5035) Swift, Asteroid des Hauptgürtels, benannt nach Lewis A. Swift
 Swift (Mondkrater), benannt nach Lewis A. Swift
 Swift (Deimos), Einschlagkrater auf dem Marsmond Deimos, benannt nach Jonathan Swift
 Zahlreiche von Lewis A. Swift (mit-)entdeckte Kometen, darunter zum Beispiel:
 11P/Tempel-Swift-LINEAR
 64P/Swift-Gehrels
 109P/Swift-Tuttle
 C/1892 E1 (Swift)

Unternehmen:
 Swift & Company, US-amerikanisches Agrarunternehmen
 Swift Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1983–1985)
 Swift Engineering, US-amerikanischen Chassishersteller
 Swift of Coventry, Automobilhersteller in Coventry, England (1900–1931)
 Swift Motor Components, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1970–1971)

Flugzeuge:
 Swift, Hängegleitertyp aus der Gruppe der Starrflügler, siehe Aériane SWIFT
 Swift S-1, Kunstflug-Segelflugzeug des polnischen Herstellers MDM
 Supermarine Swift, Flugzeugtyp der britischen Firma Supermarine

SWIFT als Abkürzung steht für:
 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) Genossenschaft für Zahlungsverkehr
 SWIFT-Code, International standardisierter Code zur Identifikation von Geschäftsstellen im Zahlungsverkehr, siehe ISO 9362
 SWIFT, Datendienst für UKW-Rundfunk, System for Wireless Infotainment Forwarding and Teledistribution
 SWIFT, Sisters Working in Film and Television, südafrikanische Non-Profit-Organisation

Siehe auch:
 Swifty 
 Zwift

SWIFT